Tornhuset kan avse

 Tornhuset, Göteborg – tidigare Tomtens tekniska fabrik
 Tornhuset, Malmö – Gamla hamnkontoret